Hagenhausen steht für:
einen Ortsteil von Altdorf bei Nürnberg, siehe Hagenhausen (Altdorf bei Nürnberg)
ist eine alte Bezeichnung für den heutigen Rodgauer Stadtteil Hainhausen.